Абу Мухаммад аль-Язурі (? — 1058) — візир Фатімідського халіфату (1050—1058).
 Абу Мухаммад I (? — після 1401) — 13-й султан Держави Заянідів в 1399—1401 роках.
 Абд ар-Рахман ібн Абу Мухаммад (? — 1411) — 15-й султан Держави Заянідів з березня до травня 1411 року.
 Абу Мухаммад II (? — 1540) — 26-й султан Держави Заянідів у 1528—1540 роках.
 Абу Мухаммад Абд ал-Мумін (? — 1490) — 23-й султан і 22-й халіф Держави Хафсідів у 1489—1490 роках.
 Аль-Гасан ібн Абу Мухаммад (? — 1556) — останній султан Держави Заянідів в 1550—1556 роках.
 Абу Мухаммад аль-Джулані (* 1974) — сирійський та іракський військовий діяч, військовий амір Хайат Тахрір аш-Шам.